Giuffrè editore – casa editrice italiana
Caso Giuffrè – scandalo del 1958 che aveva come protagonista Giambattista Giuffrè
Palazzo Giuffrè – edificio storico di Reggio Calabria

Persone
Giuffre
Jimmy Giuffre – sassofonista statunitense di origine italiana

Giuffrè
 Gianna Giuffrè – soubrette italiana, madre di Adriana
 Adriana Giuffrè – attrice italiana, figlia di Gianna

Giuffré
Aldo Giuffré – attore italiano
Carlo Giuffré – attore italiano

Pagine correlate
Antonino Giuffrè